Het WTA-tennistoernooi van Sopot (officieel Prokom Polish Open) van 1998 vond plaats van 27 juli tot en met 2 augustus 1998 in de Poolse plaats Sopot. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Henrieta Nagyová uit Slowakije, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de onge­plaatste Duitse Elena Wagner in drie sets. Nagyová won hiermee haar derde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 17.700 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Laurence Courtois had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daarin verloor zij evenwel haar openingspartij.

De Nederlandse Kristie Boogert, als achtste geplaatste, bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Seda Noorlander werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door de latere winnares.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Virág Csurgó en Laura Golarsa, had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld – hun ereplaats in het toernooischema werd overgenomen door lucky losers Blanka Kumbárová en Sylwia Rynarzewska.

Het ongeplaatste Tsjechische duo Květa Hrdličková en Helena Vildová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste Zweeds/Nederlands koppel Åsa Carlsson en Seda Noorlander in twee sets. Het was hun enige gezamen­lijke titel. Vildová had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met een andere partner; Hrdličková geen.

Behalve Seda Noorlander waren er geen andere deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Sopot 1998
Sopot